Dictínia (en grec antic δικτύννια) era un festival amb sacrificis que es feia a Cidònia a Creta en honor d'Àrtemis Δίκτυννα o Δικτύνναια ("Díktynna" o "Diktynnaia"), una paraula derivada de δίκτυον ("diktyon") una xarxa de caça o de pesca. No es coneix pràcticament res d'aquestes celebracions, però la mateixa deïtat era també objecte de culte a Esparta i a la ciutat d'Ambrisos a Fòcida.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Història de Creta